Sericolophus är ett släkte av svampdjur. Sericolophus ingår i familjen Pheronematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Sericolophus